Смольная:

 Смольная — село в Дрогобычском районе Львовской области Украины.
 Смольная — река в России, протекает в Республике Карелия.

См. также 
 Смольная набережная — левая набережная Невы от Смольного проспекта до Водопроводного переулка.
 Смольная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Смольный (значения)
 Смольное